Goetzinger oder Götzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Goetzinger (1951–2017), französische Comiczeichnerin und -autorin
 Erich Götzinger (* 1957), österreichischer Fernsehmoderator und Schauspieler
 Ernst Götzinger (1837–1896), Schweizer Germanist und Historiker
 Friedrich Wilhelm Götzinger (1865–1948), Jurist und Richter
 Georg Götzinger (1884–1966), römisch-katholischer Priester
 Gustav Götzinger (1880–1969), österreichischer Geologe
 Hans Götzinger (1867–1941), österreichischer Maler
 Herbert Götzinger (1928–1976), deutscher Holzschneider und Objektkünstler
 Johann Karl Götzinger (1731–1790), deutscher Theologe
 Jonas Götzinger (* 1991), Schweizer Schauspieler
 Karl Götzinger (1913–1987), österreichischer Geologe
 Max Wilhelm Götzinger (1799–1856) deutscher Pädagoge und Germanist

 Otto Götzinger (1912–1999), österreichischer Maler und Restaurator
 Valentin Götzinger (* 2000), österreichischer Radsportler 
 Wilhelm Götzinger (1864–1938), Wirtschaftsgeograph
 Wilhelm Leberecht Götzinger (1758–1818), deutscher Theologe und Autor
 Wolfgang Götzinger (1944–2015), österreichischer Bildhauer, Maler und Restaurator.

Siehe auch:
 Götzinger Höhe